Siguatepeque – gmina w Hondurasie, w departamencie Comayagua
 Siguatepeque – miasto w Hondurasie, w gminie Siguatepeque